Tom Holt (1923-2004) – nuotatore britannico
 Tom Holt (1961) – scrittore britannico